Kampar (Maleisië), een stad in de Maleisische staat Perak
 Kampar (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Riauen diverse onderdistricten in bovengenoemd regentschap:
 Kampar (onderdistrict)
 Kampar Kiri
 Kampar Kiri Hilir
 Kampar Kiri Hulu
 Kampar Kiri Tengah
 Kampar Timur
 Kampar Utara
 XIII Koto Kampar